JLW est un sigle qui peut désigner :
 Joe Louis Walker (1949-), un chanteur et guitariste de blues américain ;
 JLW, un album de Joe Louis Walker.